My Story – album di Ayumi Hamasaki del 2004
My Story – singolo di Puffy AmiYumi del 2008
My Story – album di Jenny Berggren del 2010
My Story – EP dei Beast del 2010
My Story – singolo di R. Kelly del 2013
My Story – serie televisiva del 2007